Comitatul Caroline, conform originalului din limba engleză, Caroline County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Caroline, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Caroline, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Carolina
 Caroline
 Carroll
 Carl
 Carla
 Karl
 Karla
 Karolina